2 miejscowości na Słowacji:
 Baškovce – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Humenné
 Baškovce – wieś (obec) w kraju koszyckim, w powiecie Sobrance